Arte flamenco puede referirse a:
 El arte de Flandes; especialmente la pintura flamenca o escuela flamenca de pintura que se desarrolló en la zona norte del Estado Borgoñón (Países Bajos de los Habsburgo) entre los siglos XV y XVII.
 Arte hispano flamenco, el desarrollado en España (especialmente en la Corona de Castilla) con influencia flamenca.
 Flamenco, género español de música y danza.
Concurso Nacional de Arte Flamenco.
Centro Nacional de Arte Flamenco.